Västerkläppen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerkläppen (Lemland, Åland), 
 Västerkläppen (vid Ådön, Nagu), Åboland, 
 Västerkläppen (vid Borstö, Nagu), Åboland,

Se även
Västerkläpp
Västerkläpparna
Västerklobben
Västerklobbarna
Västerkobben

Robotskapade Finlandförgreningar